Лозанна () — округ в швейцарском кантоне Во с административным центром в городе Лозанне.

До 2008 года в состав округа входили коммуны Бельмон-сюр-Лозанн, Поде, Пюи, Крисье, Прийи и Ренан, ныне входящие в округа Лаво-Орон и Западно-Лозаннский округ.

Коммуны 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Примечания 

Округа Во